YMD steht für:
 Flughafen Mould Bay, Nordwest-Territorien, Kanada (IATA-Code)
 Südjemen, vormaliger IOC-Code, siehe Olympische Geschichte des Südjemen

ymd steht für:
 Muda (Sprache), eine der Lolo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung